Hotel California — пятый студийный альбом группы Eagles, вышедший в 1976 году. Две композиции с альбома — «New Kid in Town» и «Hotel California» — возглавили американский чарт продаж (Billboard Hot 100), причём последняя была также удостоена «Грэмми» в номинации «лучшая запись года».

Hotel California — один из самых продаваемых альбомов всех времен. Он был сертифицирован 26 раз платиновым в США, и было продано более 32 миллионов копий по всему миру, что сделало его самым продаваемым альбомом группы после их сборника Their Greatest Hits (1971–1975). Альбом был признан одним из величайших альбомов всех времен. В 2003 году он занял 37-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone», сохранив место в пересмотренном списке 2012 г. и опустившись на 118-е место в новом списке 2020 года. В 2002 году альбом занял 11-ю позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock. Песня же «Hotel California» заняла 49-е место в списке «500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone» в 2004 году. Она сохранила этот рейтинг в списке 2010 года и заняла 311-е место в списке 2021 года.

Об альбоме 

На обложке изображён The Beverly Hills Hotel. Фотография была сделана Дейвидом Александром, художественной обработкой занимался . Задняя часть обложки была снята у Lido в Голливуде.

В 2011 году обложка альбома заняла 37-е место в списке лучших обложек альбомов всех времен по версии интернет издания Music Radar.

Список композиций

Участники записи 
 Дон Хенли — вокал, ударные, перкуссия, синтезатор
 Гленн Фрай — вокал, гитара, клавишные
 Рэнди Майснер — вокал, бас-гитара, гитаррон
 Дон Фелдер — вокал, гитара, слайд-гитара
 Джо Уолш — вокал, гитара, клавишные

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы The Eagles
Мультиплатиновые альбомы
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы кантри-рока
Хард-рок-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Asylum Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums